Олин:

Фамилия 
 Олин, Валериан Николаевич (ок. 1788—1841) — российский писатель, журналист, переводчик, издатель.
 Олин, Бертиль (Bertil Gotthard Ohlin) — шведский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Олин, Бетти (1761—1816) — шведская оперная певица и актриса, дочь Элизабет Олин.
 Олин, Ева (Ewa Brigitta Aulin) — шведская актриса, неоднократная победительница европейских конкурсов красоты.
 Олин, Йохан (Johan Fredrik Olin) — финский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр 1912 года.
 Олин, Кен (род. 1954) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Олин, Лена (Lena Maria Jonna Olin) — шведская актриса, номинировавшаяся на премию «Оскар».
 Олин, Стив (1965—1993) — американский бейсболист.
 Олин, Томми (род. 1962) — шведский кёрлингист и тренер.
 Олин, Франклин (Franklin W. Olin) — американский предприниматель, бизнесмен, создатель корпорации Olin Corporation.
 Олин, Элизабет (1740—1828) — шведская оперная певица и композитор.

Литературные персонажи 
 Олин, Джеральд (Gerald Olin) — персонаж рассказа Стивена Кинга «1408».

Топоним 
 Олин — польская деревня в уезде Вронки.
 Олин — американский городок в округе Джонс, штат Айова.

Другое 
 Olin Corporation — американский производитель химикатов, стрелкового оружия и боеприпасов.
 «Олин Эдирне» — турецкий профессиональный баскетбольный клуб.

См. также 
 Олинг
 Олинго